Sukomanunggal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sukomanunggal, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Sukomanunggal, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar